David Goffin era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto Gilles Simon per 7–65, 1–6, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (quarti di finale, ritirato)
  Gilles Simon (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Guillermo García López (quarti di finale)

  Philipp Kohlschreiber (semifinale)
  Martin Kližan (semifinale)
  Adrian Mannarino  (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificati 

  Vincent Millot (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)

Wildcard 

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)

  Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2015
ATP World Tour 2015